Teia – una titanide nella mitologia greca.
Teia – nome greco del re assiro o cipriota Cinira, padre di Adone nella mitologia greca.
Teia – re degli Ostrogoti, successore di Totila.
Teia – variante del nome proprio di persona femminile Tea
 Teia – cognome italiano
Teia o Theia – Pianeta teorico alla base di un modello per spiegare la formazione della Luna